Афинский национальный университет имени Каподистрии ( — «Национальный и каподистрианский университет Афин»), часто называется просто Афинский университет () — старейший из университетов Греции, основан в 1837 году. Сейчас является вторым по величине высшим учебным заведением страны после Университета имени Аристотеля в Салониках.

История 

Афинский университет был основан 3 мая 1837 года и размещён в усадьбе архитектора Стаматиса Клеантиса. Он стал первым университетом не только в Греции, но и на Балканах и во всём восточно-средиземноморском регионе и имел 4 факультета: теологии, права, медицины и искусств (включавшего прикладные науки и математику). 120 студентам преподавали 33 профессора.

Перед тем, как университет получил своё современное название в честь первого президента Греции Иоанна Каподистрии, он был известен как университет Оттона — по имени первого короля Оттона Баварского. В ноябре 1841 года занятия были перенесены в новый, только что построенный корпус. Проект сооружения выполнил датский архитектор Теофил фон Хансен — известный также как автор Афинской трилогии, которую помимо университета составляют Национальная библиотека Греции и Национальная академия.

Одно из основных изменений в структуре университета произошло в 1904 году, когда факультет искусств был разделен на два факультета: собственно искусств и факультет наук. Последний включал кафедры математики и физики, а также школу фармации. В 1919 году была создана кафедра химии, а школа фармации была переименована в кафедру фармации.

В период между 1895 и 1911 гг университет ежегодно принимал в среднем тысячу студентов. После окончания Первой мировой войны количество новых студентов впервые достигло 2 тысяч. Следовательно, появилась необходимость ввести вступительные экзамены, и начиная с 1927—1928 учебного года экзамены были введены на всех факультетах. С 1954 года по просьбе университета количество студентов определялось квотами Министерства образования и религии Греции.

Структура университета

Институт теологии 

 Факультет теологии
 Факультет социальной теологии

Институт философии 
 Факультет философии, педагогики и психологии
 Факультет истории и археологии
 Факультет филологии
 Факультет английской филологии
 Факультет французской филологии
 Факультет немецкой филологии
 Факультет итало-испанской филологии
 Факультет турецкой филологии
 Факультет театральных искусств
 Факультет музыкальных искусств
 Факультет славянской филологии

Медицинский институт 
 Медицинский факультет
 Стоматологический факультет
 Фармацевтический факультет
 Факультет сестринского дела

Институт права, экономики и политических наук 
 Факультет права
 Факультет экономических наук
 Факультет политических наук и государственного управления

Институт естественных наук 
 Факультет физики
 Факультет биологии
 Факультет геологии
 Факультет химии
 Факультет математики
 Факультет информатики и телекоммуникаций

Независимые факультеты 
 Факультет физвоспитания
 Факультет начального образования
 Факультет раннего образования
 Факультет коммуникаций и масс-медиа
 Факультет философии и истории науки

Учёные 
 Георгиос Склавунос
 Лука Кацели
 Шандор фон Кораний
 Михаил Стасинопулос
 Йоргос Каминис
 Ласкарев, Владимир Дмитриевич

Меценаты 
 Димитриос Платигенис

Примечания

Ссылки 
 История Афинского университета